Гостиница «Сибирь»:
 Сибирь — гостиница в Анапе
 Сибирь (гостиница, Иркутск) — в Иркутске
 Сибирь (гостиница, Новосибирск) — в Новосибирске
 Сибирь — гостиница в Томске
 Сибирь (гостиница, Улан-Удэ) — в Улан-Удэ